Wroxall (Isle of Wight), plaats in Engeland
Wroxall (Warwickshire), plaats in Engeland